El término Rh puede referirse:

 al símbolo del elemento químico rodio;
 al factor sanguíneo Rh;
 al cohete RH, una familia de cohetes sonda de la India.